glukoza u krvi
guanilat kinaza
nje. kratica za Gebärden-unterstützte Kommunikation, oblik alternativne i augmentativne komunikacije